Ebirah è un mostro marino immaginario che compare nella serie cinematografica Godzilla.

Aspetto
Ebirah è gigantesco astice di colore bordeaux, dotato di chele capaci di afferrare enormi massi. Il mostro è ricoperto da un guscio indistruttibile, si nutre di carne e grandi pesci e possiede 4 occhi che brillano sotto l'acqua. Le sue dimensioni corrispondono a 50 metri in altezza, 115 in lunghezza e 50 in larghezza, pesa circa 25.000 tonnellate.
È un mostro molto dotato ma con lo svantaggio di non avere raggi atomici distruttivi, il suo punto debole sembra essere il piccolo becco. Ebirah si diverte ad affondare navi e distruggere città, è neutrale e non si allea mai con nessuno (tranne con la tribù dei mamba rossi), è il re dei mari e l'unico modo per allontanarlo è un liquido giallo fluorescente che viene utilizzato da alcune navi.

Storia
Ebirah compare raramente nei film della saga e ad ogni sua apparizione si crea un ribollire di schiuma bianca.

Showa
Nel film Il ritorno di Godzilla viene utilizzato dai Bamboo rossi (un'organizzazione terroristica) per allontanare i curiosi dall'isola, poi affronta Godzilla che lo sconfigge con il suo raggio atomico.
I due si riaffrontano ma Godzilla ha la meglio, rompendogli le chele.

Ebirah non viene più rivisto, tranne che nel film La vendetta di Godzilla, in uno stock footage. 
Originalmente doveva apparire in Gli eredi di King Kong.

Millennium
Ebirah riapparirà in Godzilla: Final Wars che viene controllato dagli Xiliens e attacca Tokai.
Dopo che Godzilla viene liberato arriva a Tokai e affronta Ebirah e Hedorah. I due kaiju vengono uccisi da un'esplosione di una fabbrica provocata da Godzilla.

Filmografia
Il ritorno di Godzilla (1966)
Godzilla: Final Wars (2004)

Personaggi di Godzilla
Toho Kaiju
Crostacei immaginari
Mutanti immaginari